Хе́нрик Во́йцех Каспе́рчак (; 10 июля 1946, Забже, Польша) — польский футболист, заслуженный мастер спорта Польши, после окончания игровой карьеры — футбольный тренер.

Бронзовый призёр чемпионата мира 1974 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года, участник чемпионата мира 1978 года.

Карьера

Клубная 
Хенрик Касперчак — воспитанник «Стали» (Забже). Хотел продолжить карьеру в местном «Гурнике», но именитому клубу не подошёл. Перешёл в «Сталь» (Мелец), которая тогда играла во второй лиге. Вскоре Касперчака призвали на военную службу, которую он в течение двух лет проходил в дубле варшавской «Легии», после чего вернулся в Мелец. В составе «Стали» дважды становился чемпионом Польши, играл в еврокубках, признавался журналом Piłka Nożna лучшим футболистом Польши 1976 года. В 1978 году Касперчак перешёл во французский «Мец», в котором начал тренерскую карьеру.

В сборной 
В сборной Польши Хенрик Касперчак дебютировал 20 марта 1973 года, в домашнем товарищеском матче против сборной США. Играл за сборную и в легендарном матче против сборной Англии на «Уэмбли», поучаствовал в голевой комбинации поляков.

Хенрик Касперчак был одним из ключевых игроков сборной на Олимпийском турнире игр в Монреале, где сборная Польши завоевала серебряные медали, и чемпионатах мира 1974 и 1978 годов. После аргентинского мундиаля завершил выступления в национальной команде.
В составе сборной Польши Хенрик Касперчак провёл 61 матч и забил 5 мячей.

Тренерская 
Первые 15 лет своей тренерской карьеры Хенрик Касперчак провёл во Франции. Работал с «Мецем», «Сент-Этьеном», «Страсбуром», «Расингом» (Париж), «Монпелье» и «Лиллем». Наибольших успехов достиг с «Мецем», в сезоне 1983/84 выигравшим Кубок Франции, и «Страсбуром», который под руководством Касперчака вышел в Лигу 1.

В 1993 году Касперчак возглавил сборную Кот-д’Ивуара и успешно выступил с ней на Кубке Африки-1994, после чего был приглашён в сборную Туниса, которую привёл к серебру Кубка Африки-1996 и вывел в финальный турнир чемпионата мира-1998. На том турнире тунисцы выступили неудачно, уступив в двух первых встречах и потеряв шансы на выход в 1/8 финала. Касперчак подал в отставку и был заменён Али Селми сразу после второго поражения.

Первой польской командой, с которой довелось поработать Касперчаку, стала краковская «Висла», которую он возглавил в 2002 году. «Висла» под руководством Хенрика Касперчака дважды выиграла чемпионат Польши, а в сезоне 2002/03 ей удался дубль. В декабре 2004 года Касперчак отказался продлевать контракт и покинул «Вислу».

В период с 2006 по 2008 год Хенрик Касперчак тренировал сборную Сенегала, откуда был уволен прямо во время Кубка Африки 2008, поскольку команда не вышла из группы. В сезоне 2008/09 работал с «Гурником» (Забже), не сумел удержать его в Экстраклассе. По окончании сезона контракт был расторгнут. Неудачным оказалось и возвращения Касперчака в «Вислу». Возглавив команду в марте 2010 года, он ушёл в отставку в августе, после неожиданных поражений в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 2010/11 от азербайджанского «Карабаха». В ноябре 2010 года возглавил греческий клуб «Кавала».

Достижения

Игрока 
 Футболист года в Польше (версия журнала Piłka Nożna): 1976
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1974
 Серебряный призёр летних Олимпийских игр: 1976
 Чемпион Польши (2): 1972/73, 1975/76
 Финалист Кубка Польши: 1975/76

Тренера 
 Тренер года в Польше: 2002
 Обладатель Кубка Франции: 1983/84
 Победитель французского Дивизиона 2: 1987/88
 Обладатель Летнего кубка: 1992
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций: 1994
 Серебряный призёр Кубка африканских наций: 1996
 Чемпион Польши (2): 2002/03, 2003/04
 Обладатель Кубка Польши: 2002/03

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Польши
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Сталь» Мелец
Игроки ФК «Мец»
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Мец»
Тренеры ФК «Сент-Этьен»
Тренеры ФК «Страсбур»
Тренеры ФК «Расинг» Париж
Тренеры ФК «Монпелье»
Тренеры ФК «Лилль»
Тренеры ФК «Бастия»
Тренеры ФК «Аль-Васл»
Тренеры ФК «Гуанчжоу Фули»
Тренеры ФК «Висла» Краков
Тренеры ФК «Гурник» Забже
Тренеры ФК «Кавала»
Тренеры сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Тренеры сборной Туниса по футболу
Тренеры сборной Марокко по футболу
Тренеры сборной Мали по футболу
Тренеры сборной Сенегала по футболу
Игроки олимпийской сборной Польши по футболу